Mario Moreno Burgos (1935–2005) – piłkarz chilijski
 Mario Moreno Reyes (1911–1993) – aktor meksykański
 Mario Moreno (1986- ) – meksykański piłkarz